Název Vrbětice má více sídel:
 Vrbětice (Tisovec), část obce Tisovec v okrese Chrudim
 Vrbětice (Vlachovice), část obce Vlachovice v okrese Zlín

Související články 
 Kauza Vrbětice – česko-ruská diplomatická krize 2021
 Výbuchy muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014

Externí odkazy